Il singolare del torneo di tennis International Women's Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Hana Mandlíková 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Andrea Jaeger (quarti di finale)
 Hana Mandlíková (finale)
 Sylvia Hanika (primo turno)
 Assente
 Mima Jaušovec (secondo turno)
 Barbara Potter (quarti di finale)
 Bettina Bunge (semifinali)

 Anne Smith (secondo turno)
 Andrea Leand (terzo turno)
 Billie Jean King (secondo turno)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (secondo turno)
 Sue Barker (primo turno)
 Kathy Jordan (secondo turno)
 Mary Lou Daniels (secondo turno)
 Pam Casale-Telford (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1982